Bartsch är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adam von Bartsch (1757–1821), österrikisk kopparstickare
 Johan Bartsch (död 1666), svensk konstnär
 Johan Bartsch den yngre (omkring 1645–1703), svensk konstnär
 Johann Bartsch (1709–1738), tysk läkare
 Karl Bartsch (1832–1888), tysk filolog
 Krystofer Barch (född 1980), kanadensisk ishockeyspelare
 Rasmus Bartsch (1671–1711), svensk konstnär
 Rudolf Hans Bartsch (1873–1952), österrikisk författare

Tyska efternamn